Coppa Svizzera 2019-2020 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Svizzera 2019-2020 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile